Espinàs ist der Name von

 Espinas (okzitanisch: Espinàs), französische Gemeinde im Département Tarn-et-Garonne
 Josep Maria Espinàs i Massip (1927–2023), katalanischer Schriftsteller und Journalist
 Josep Espinàs i Capdevila, katalanischer Politiker

siehe auch
 Alfred Espinas (1844–1922), französischer Soziologe und Philosoph